Такуми Минамино (; род. 16 января 1995, Идзумисано) — японский футболист, крайний полузащитник клуба «Монако» и сборной Японии.

Клубная карьера 
Минамино сыграл в 64 матчах Джей-лиги, играя вместе с Диего Форланом, до того как клуб в сезоне 2014 вылетел из высшего дивизиона.

7 января 2015 года Минамино подписал контракт до 2018 года с условием продления ещё на один с австрийским клубом «Ред Булл» (Зальцбург). Дебют за «Зальцбург» состоялся 26 февраля в втором матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского клуба «Вильереал» (1-3), заменив Фелипе Пиреса.

В декабре 2019 года было объявлено о достижении соглашения по переходу Минамино в английский «Ливерпуль». Трансфер игрока состоялся 1 января 2020 года. Через 4 дня дебютировал за «Ливерпуль» в матче кубка Англии против «Эвертона». Стоимость перехода Минамино составила 7,25 млн фунтов стерлингов. 2 февраля 2021 года отправился в аренду в «Саутгемптон» на оставшуюся часть сезона 2020/21.

28 июня 2022 года Минамино перешёл в клуб чемпионата Франции «Монако», подписав контракт на четыре сезона, до июня 2026 года. Стоимость трансфера составила фиксированные 15 млн евро (12,9 млн фунтов стерлингов) и 3 млн евро (2,6 млн фунтов стерлингов) в виде бонусов.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Японии состоялся 14 октября 2015 года в товарищеском матче против сборной Ирана.

Был включён в состав олимпийской сборной Японии на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро.

На Кубке Азии 2019 забил гол в финале, но его команда уступила Катару 3:1 и стала серебряным призёром турнира.

Был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Достижения

Клубные 
«Ред Булл» (Зальцбург)
 Чемпион Австрии (6): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Австрии (4): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19

«Ливерпуль»
 Чемпион Англии: 2019/20
 Обладатель Кубка Англии: 2021/22
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22

Международные 
 Серебряный призёр Кубка Азии: 2019

Индивидуальные 
 Лучший новичок Джей-лиги: 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ливерпуля»

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Монако»